Kasanskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Kasanskoje (Mari El, Sernurski), in der Republik Mari El, Sernurski rajon
 Kasanskoje (Mari El, Sowetski), in der Republik Mari El, Sowetski rajon
 Kasanskoje (Moskau), in der Oblast Moskau
 Kasanskoje (Orjol), in der Oblast Orjol
 Kasanskoje (Tambow), in der Oblast Tambow
 Kasanskoje (Tjumen, Kasanski), in der Oblast Tjumen, Verwaltungszentrum des Kasanski rajon
 Kasanskoje (Tjumen, Wagaiski), in der Oblast Tjumen, Wagaiski rajon
 Kasanskoje (Tula), in der Oblast Tula
 Kasanskoje (Twer), in der Oblast Twer